Gastón Puerari(Paysandú, ) é um futebolista uruguaio que joga como atacante no Atlas.

Carreira 
Puerari começou a jogar como profissional em 2004 quando foi convocado para a seleção de Paysandú, que é uma cidade uruguaia. Em 2007 foi jogar no Rampla Juniors, depois migrou para o futebol equatoriano para defender o Emelec em 2008. Em 2009 foi jogar no Wanderers. Em 2011 migrou para o futebol norte-americano para defender o Chicago Fire. Em 15 de Julho de 2011 anunciou a sua ida para o Atlas. 

Também já foi convocado para a seleção de Paysandú, que é uma cidade uruguaia.

Futebolistas do Uruguai